Norbertinum steht für:

 Norbertinum (Innsbruck), Schule des Prämonstratenser-Chorherrenstiftes Wilten in Innsbruck, Tirol
 Collegium Norbertinum (Köln), ehemaliges Studienhaus des Prämonstratenserordens
 Norbertinum (Magdeburg), Spätberufenenseminar des römisch-katholischen Bischöflichen Amtes Magdeburg (1952–1999)
 Collegium Norbertinum (Prag), ehemaliges Studienhaus des Prämonstratenserordens in Prag, Böhmen
 Norbertinum (Tullnerbach), Waisenheim der Schulbrüder in Tullnerbach (1890–1947), heute Bioerlebnis Norbertinum (Schule am Bauernhof)

 Gymnasium Laurentianum Arnsberg, früher Laurentiano Norbertinum

Siehe auch:
 Norbert von Xanten, Heiliger – zur Widmung